Basner steht für:
 Georg Basner (1905–1958?), deutscher Bühnenschriftsteller  
 Gerhard Friedrich Basner (1928–2002), deutscher Romanschriftsteller
 Weniamin Jefimowitsch Basner (1925–1996), russischer Komponist 
 (4267) Basner, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Baasner